The Expendables  – film per la televisione del 1962
 The Expendables  – film per la televisione del 2000 diretto da Janet Myers
 The Expendables  – saga cinematografica
 I mercenari - The Expendables (The Expendables) – film del 2010 diretto da Sylvester Stallone
 I mercenari 2 (The Expendables 2) – film del 2012 diretto da Simon West
 I mercenari 3 (The Expendables 3) – film del 2014 diretto da Patrick Hughes
 The Expendables – miniserie a fumetti del 2010